powstanie strzelców w 1682 roku
 powstanie strzelców w 1698 roku